Sant Anselm de Canterbury (1033 /1034 - 1109), filòsof i teòleg que s'ocupà de l'Arquebisbat de Canterbury 
 Sant Anselm de Nonantola o del Friül (Cividale, ~723 - Nonantola, ~803), abat i noble llombard 
 Acadèmia Sant Anselm, institució cultural valldostana fundada el 1855